Sonata para piano n.º 18 puede referirse a:
Sonata para piano n.º 18, sonata escrita por Ludwig van Beethoven.
Sonata para piano n.º 18, sonata escrita por Wolfgang Amadeus Mozart.